Румпфф () — немецкая фамилия

 Румпфф, Карл ( или ; 1839−1889), Teilhaber der Bayer AG
 Румпфф, Винсент (1701–1781), сенатор.  Бургомистр Гамбурга в 1765−1781.
 Румпфф, Винсент (1789−1867), немецкий дипломат.

См. также 
 Румпф ()

Примечания